Птолемей — имя следующих персоналий:

Персоналии 
 Птолемей (сын Селевка) — военачальник Александра Македонского;
 Птолемей (телохранитель) — телохранитель Александра Македонского;
 Птолемей (III век до н. э.) — военачальник, старший сын эпирского царя Пирра.
 Птолемей Мендесский (конец I века до н. э. — начало I века н. э.) — древнеегипетский эллинистический историк.
 Клавдий Птолемей (II век) — знаменитый александрийский астроном, математик и географ.
 Птолемей Гефестион, он же Хенн (II век) — александрийский писатель, автор псевдомифографических сочинений.
 Птолемей (II век) — гностик, ученик Валентина, основавший секту птолемеев.
 Святой Птолемей (II век) — раннехристианский святой, описываемый в апологии Иустина Философа.

Правители 
 Птолемей, сын Дамасихфона (ок. XI в. до н. э.) — полумифический царь древних Фив в Греции. (Павс., 9.5). См. Мифы Беотии
 Птолемей (ум. 40 г.) — царь Мавретании в 23—40 гг.
 Птолемей Алорит — царь Македонии 368—365 гг. до н. э.
 Птолемей Керавн — царь Македонии 281—279 гг. до н. э.
 Птолемей Коммагенский — царь Коммагены 163—130 гг. до н. э.
 Птолемей Симнетесис (II в. до н. э.) — наместник Киренаики у египетского царя Птолемея VII Евергета.
 Птолемей Эпирский — царь древнего Эпира, из рода Пирридов, правивший ок. 239—231 гг. до н. э.
 Птолемей Халкидский — тетрарх Итуреи и Халкиды ок. 84—40 гг. до н. э.

Династия Птолемеев 
Правители эллинистического Египта:
 Птолемей I Сотер (367—283 гг. до н. э., правил 323—283 гг. до н. э.)
 Птолемей II Филадельф (правил 285—246 гг. до н. э.)
 Птолемей III Эвергет (правил 246—221 гг. до. н. э.)
 Птолемей IV Филопатор (правил 221—204 гг. до н. э.)
 Птолемей V Эпифан (ок. 210—180 гг. до н. э. правил 205—180 гг. до н. э.)
 Птолемей VI Филометор (191—146 гг. до н. э., правил 180—146 гг. до н. э.)
 Птолемей VII (правил 145 г. до н. э.)
 Птолемей VIII Эвергет, Лафур, Латир, Лафир, также называемый Филометор (Филомитор), Фискон (146—117 гг. до н. э.)
 Птолемей IX Сотер II (правил 116—107 и 88-81 гг. до н. э.)
 Птолемей X Александр I (правил 107-89 гг. до н. э.)
 Птолемей XI Александр II (правил 80 г. до н. э.)
 Птолемей XII Неос Дионис (правил 80—51 гг. до н. э.)
 Птолемей XIII (61—47 гг. до н. э., правил 51—47 гг. до н. э.)
 Птолемей XIV (60/59—44 гг. до н. э., правил 47—44 гг. до н. э.)
 Птолемей XV Цезарион (47—30 гг. до н. э., правил 44—30 гг. до н. э.)
 Птолемей XVI Филадельф — младший ребёнок Клеопатры и Марка Антония.

Правитель Македонского царства:
 Птолемей II Керавн (ум. 279 г. до н. э., правил 280—279 гг. до н. э.)

Правитель Киренаики:
 Птолемей Апион (150/145—96 гг. до н. э., правил 116—96 гг. до н. э.)

Другое 
 Птолемей — древний крупный ударный кратер на видимой стороне Луны на северо-восточной границе Моря Облаков.
 (4001) Птолемей — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Птолемеи (значения)